Santa Emilia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Emilia, Sonora, Hermosillo, 
 Santa Emilia, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Santa Emilia, Chiapas, Escuintla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar